Іон Тестеміцану (рум. Ion Testemițanu; нар. 27 квітня 1974, Кишинів, Молдова) — молдовський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника.
 Ніколай Тестеміцану (1 серпня 1927 року, село Окюл Алб, Бельцький повіт, Королівство Румунія — 20 вересня 1986, Молдавська РСР) — молдавський хірург і політичний діяч.